Караиде́ль — многозначный термин:

 Караидель — башкирское название реки Уфы.
 Караидель — село Караидельского района Республики Башкортостан.
 Караидель — сорт чёрной смородины.
  — газета на башкирском языке.